Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1975 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 

L'année 1975 est marquée par l'arrivée des invitations ("wild-card" en anglais) aux Internationaux de France. Elles sont alors au nombre de cinq et attribuées cette année là à :

- Eric Deblicker (FRA)

- Wanaro N'Godrella (FRA)

- Pierre Barthès (FRA)

- Denis Naegelen (FRA)

- Daniel Contet (FRA)

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1975
1975
Sport en France en 1975
Tennis en juin 1975